Gunnar Svensson och liknande namn kan syfta på:

 Gunnar Svensson (1906–1988), svensk målare
 Gunnar Svensson (fotbollsspelare) (1918–2007), svensk fotbollsspelare
 Gunnar Svensson (1920–1995), svensk jazzmusiker
 Gunnar Svensson (socialdemokrat) (född 1932), svensk politiker
 Nils Gunnar Svensson (född 1935), svensk tecknare
 Gunnar Svensson (ishockeyspelare och ishockeytränare) (1956–2020), svensk ishockeyspelare och ishockeytränare

Se även 
Gunnar Svenson (1892–1977), en svensk målare, tecknare och professor vid Konsthögskolan.